

Armée 
 Un voltigeur est un soldat d’infanterie légère.

Canada 
 Les Voltigeurs canadiens étaient un corps de milice canadien-français distinct dans l'armée britannique lors de la Guerre de 1812.
 Les Voltigeurs de Québec est le plus ancien régiment canadien-français et est maintenant un régiment d'infanterie de réserve.

France 
 Le SNCASE SE.116 Voltigeur est un projet d'avion militaire français.
Le peloton de voltigeurs motoportés ou peloton de voltigeurs motorisés (PVM) était une brigade de policiers montés à moto de la préfecture de Paris, créée en 1969 à l'initiative du ministre de l'intérieur de l'époque, Raymond Marcellin, à la suite des manifestations de mai 1968. Il était chargé de régler le problème des « queues » de manifestation dans les rues étroites et fut dissout après l'affaire Malik Oussekine. Dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, ce mode d'action est ressuscité en urgence en  avec les détachements d'action rapide (DAR), puis en  avec les Brigades de répression de l'action violente motorisées (BRAV-M).

Sport 
 Au baseball, un voltigeur est un terme collectif pour désigner les joueurs de champ extérieur.
 Un voltigeur est aussi le nom donné à un acrobate qui effectue des exercices, porté ou soutenu par un porteur.
 Les Voltigeurs de Drummondville sont une équipe de hockey sur glace dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Divers 
 Un voltigeur est un nom donné à un cigare.
 Dans la série de BD Le Triangle secret, les Voltigeurs sont les agents de terrain et le bras armé des Gardiens du Sang. Afin de mener à bien leurs tâches (protection des installations et des dirigeants de l'organisation, et assassinat de ses ennemis), ils sont formés à l'art de se fondre dans une foule, aux filatures, à la conduite de divers véhicules (motos, hélicoptères, voitures) et au maniement des armes à feu. Leurs capacités de combat sont au moins égales à celles des forces spéciales.
 Les manèges dits Chaises volantes sont aussi nommés voltigeurs en Suisse romande.

Notes et références